The White Mouse – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
The White Mouse – cortometraggio del 1921 diretto da Bertram Bracken